Kułakowski (Kułakowska au féminin) est un patronyme polonais souvent simplifié dans en Kulakowski en français.

Ce nom de famille comporte  un « l barré » polonais : Ł.  Il est à distinguer de  Kołakowski, autre patronyme polonais.

Porté notamment par :
 Jan Kułakowski (1930-2011), ancien haut responsable du mouvement syndicaliste international et diplomate polonais chargé des premières négociations de la Pologne avec l'Union européenne, puis député au parlement européen
 Mariusz Kułakowski, artiste polonais né en 1926

Liens externes

Patronyme polonais